Анві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 30 км на північний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року Анвіль, Ож-Сен-Медар, Боннвіль i Монтіньє було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Ож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 199,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Анвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Анвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта